

Onomastique 
Peirier, ou Périer, avec un seul r, est la forme normande du mot poirier ; du bas-latin perarius, qui se rattache au latin pirus, poirier, et donc Perier est un toponyme désignant un arbre caractéristique de la propriété, ou un lieu planté de poiriers. Une variante de Perrier, lieu couvert de pierres, est possible.

Localisation 
Selon le site Filae qui s’appuie sur les données de l’INSEE en France, le patronyme Perier a été au 1 244 rang des noms les plus portés en France entre 1891 et 1990. Avec cette orthographe, on le rencontre principalement dans les départements de Seine-Maritime, de Gironde, de la Manche et du Rhône.

Patronyme

Provence 
 La famille de Perier (Provence)
 La famille du Périer et la famille Dupérier Dumouriez
 La famille Perier d'Hauterive, éteinte (?)

Bretagne 
 La maison du Perier, éteinte, issue de la branche cadette des Comtes de Cornouailles, noblesse immémoriale. Armes : d'azur à diz billettes d'or.
 La famille du Périer de Larsan, famille subsistante issue de la maison du Perier. Armes : écartelé, au 1 et 4, d’azur à trois poires feuillées et tigées d’or, à un épervier perché sur un bâton en abîme de même, au 2 et 3, d’azur à dix billettes d’or posées 4-3-2-1.

Béarn 
 La famille du Perier de la Hitole issue de la maison du Perier, éteinte (?). Armes : coupé, au premier, de gueules à la colombe d’argent tenant en son bec un rameau d’olivier de sinople, au second, d’azur au soleil d’or.

Normandie 
 La famille de Perier, originaire du Havre. 
 La famille Périer de la Genevraye, famille noble d'extraction, éteinte. Armes : De sable au chevron d’argent chargé de trois roses de gueules et accompagné de trois croissants d’or (ou d’argent).

Nouvelle-Aquitaine 
 La famille de Périer de Gurat, éteinte (?). Armes : d’azur au chevron d'or accompagné : en chef, de deux étoiles d'argent, et, en pointe, d'un chêne arraché de même.

Languedoc 
 La famille Périer de Féral de Schwarz, famille subsistante d'ancienne bourgeoisie.

Auvergne 
 La famille Périer de Bordesoulle, éteinte (?). Armes : D'argent, à un poirier de sinople.

Allier 
 La famille Périer de La Jarrie, éteinte (?). Armes : D'or, au poirier de sinople, fruité du champ.

Gâtinais 
 La famille de Saint-Périer, famille subsistante.

Dauphiné 
 La famille Casimir-Perier, dynastie de banquiers et d'industriels originaires du Dauphiné, dont plusieurs membres ont exercé d'importantes responsabilités politiques :
 Jacques II Périer (1703-1782), manufacturier et négociant français 
 Claude Perier (1742-1801), banquier et industriel français 
 Augustin Perier (1773-1833), fils du précédent, industriel, négociant et homme politique français 
 Alexandre Périer (1774-1846), frère du précédent, homme politique français 
 Scipion Perier (1776-1821), frère du précédent, industriel français 
 Casimir Perier (1777-1832), frère du précédent, homme politique français, président du Conseil en 1831-1832 
 Camille Joseph Perier (1781-1844), frère du précédent, homme politique et géographe français 
 Alphonse Perier (1782-1866), frère du précédent, négociant et homme politique français 
 Auguste Casimir-Perier (1811-1876), fils de Casimir, homme politique français, ministre de l'Intérieur en 1871-1873 
 Paul Casimir-Perier (1812-1897), frère du précédent, armateur, homme politique et banquier français 
 Jean Casimir-Perier (1847-1907), fils d'Auguste, homme politique français, Président de la République en 1894-1895
 Claude Casimir-Perier (1880-1915), fils du précédent, officier mort pour la France durant la  mondiale
 La famille Perier du Palais, famille noble éteinte. Armes : D’azur au poirier d’argent terrassé de sable au chef cousu de gueules chargé de trois annelets d’argent.

Clermont-Ferrand 
 La famille Périer est une famille de la robe qui joue un rôle important dans l'histoire du jansénisme. Elle est liée à la famille Pascal :
 Gilberte Périer née Pascal (1620-1685), sœur aînée de Blaise Pascal
  (1605-1672), époux de Gilberte Pascal, sœur de Blaise Pascal 
 Marguerite Périer (1646-1733), fille de Gilberte, est une pensionnaire de Port-Royal, guérie lors du « miracle de la Sainte-Épine »
 Étienne Périer (1642-1680), élève des Petites écoles de Port-Royal et janséniste

Autres personnalités 
 Agathe Périer Audley (1811-1891), biographe, écrivain musical et traductrice française
 Anne-Marie Périer (1945-), journaliste française,  fille de l'acteur François Périer.
 Antoine Périer dit Perrier (1784-1863), acteur français
 Auguste Périer (1883-1947), clarinettiste français
 Charles-César Périer (1748-1797), député du bailliage d’Étampes aux États généraux de 1789
 Émile Périer (1821-1913), compositeur français
 Étienne Périer (1931-2020), réalisateur belge
 Ferdinand Perier (1875-1968), jésuite belge, archevêque de Calcutta
 Germain Perier (1847-1916), homme politique français
 Isabelle Périer (1978-2017), enseignante-chercheuse en littérature comparée, éditrice, autrice et rédactrice en chef
 Jacques-Constantin Périer (1742-1818), ingénieur, membre de l'Académie des sciences 
 Jean-François Périer (1740-1824), né à Grenoble, oratorien, évêque constitutionnel du Puy-de-Dôme puis archevêque d'Avignon
 Jean-Marie Périer (1940-), photographe français, fils adoptif de l'acteur François Périer.
 Jean-Pierre Périer (1943-1966), assistant réalisateur français de cinéma, fils de l'acteur François Périer.
 Léonard Périer (1820-1866), sculpteur français.
 Odilon-Jean Périer (1901-1928), poète belge d'expression française
 Théophile Périer (1797-1863), armateur et l'un des fondateurs de la Compagnie des messageries maritimes

 Voir aussi 
 René de Saint-Périer (1877-1950), naturaliste, archéologue et préhistorien français

Pseudonyme 

 François Périer (1919-2002), acteur français

Toponyme 

 Périer est un quartier du  de Marseille. On y trouve : 
 Le lycée Périer de Marseille ;
 La station de métro Périer ;
 Le boulevard Périer ;
 Le Périer, commune française du département de l'Isère.

Voir aussi 
 Monument Odilon-Jean Périer

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France